Een verkeersweg:
 N308 (België)
 N308 (Frankrijk)
 N308 (Nederland), zie Provinciale weg 308
 N308 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing